Sniježnica je naseljeno mjesto u sastavu općine Teočak, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Znamenitosti 
Šehidsko mezarje, na kojem je mezar legendarnog kapetana Hajrudina "Hajre" Mešića, junaka obrane Teočaka
Džamija u Sniježnici

Stanovništvo

Izvor

Teočak